Зюсс Оппенгеймер (1698–1738) — німецький фінансист єврейського походження, історія життя якого стала основою для низки літературних творів та відтворена у кінематографі.

У літературі 
 Єврей Зюсс () — оповідання німецького письменника Вільгельма Гауффа (1827).
 «Єврей Зюсс» () — історичний роман німецького письменника Ліона Фейхтвангера (1922).

У кіно 
 Єврей Зюсс (фільм, 1934) (, Велика Британія) — фільм Лотара Мендеза.
 Єврей Зюсс (фільм, 1940) (, Третій рейх) — фільм Файта Харлана.